X29 ou X-29  peut faire référence à :
 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, d’après la classification internationale des maladies ;
 Grumman X-29, un avion expérimental américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres